José Ignacio Rivera Marinello (ur. 29 grudnia 1962 w Barcelonie) – hiszpański skoczek narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie.

Przebieg kariery 
Skoki narciarskie uprawiać zaczął w 1979. W latach 80. XX wieku studiował architekturę. W 1982 podczas zawodów Pucharu Świata w kanadyjskim Thunder Bay skokiem na odległość 105 metrów ustanowił ówczesny rekord Hiszpanii w długości skoku narciarskiego mężczyzn. Jego najlepszym wynikiem w zawodach tej rangi była 40. pozycja, jaką zajął dwa lata później podczas konkursu w Cortina d’Ampezzo. Rekordem życiowym Rivery był skok na odległość 124 metrów oddany na Kulm w Tauplitz w 1986.

W 1981 wziął udział w Zimowej Uniwersjadzie 1981. W konkursie skoków narciarskich rozegranym na skoczni Trampolín de Saltos Valle de Astún o punkcie konstrukcyjnym umieszczonym na 90 metrze w Astún po skokach na odległość 55 i 54 metrów został sklasyfikowany na 16. miejscu.

W 1984 wziął udział w dwóch konkursach skoków narciarskich w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984. Zajął 54. miejsce w konkursie na skoczni normalnej i 48. miejsce na skoczni dużej.

W latach 1981–1986 startował także w zawodach Pucharu Świata i mistrzostw świata. Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1985 zajął 49. miejsce w konkursie skoków narciarskich.

W swojej karierze kilkukrotnie zdobywał medale mistrzostw Hiszpanii w skokach narciarskich – złote w 1983 i 1984 oraz srebrny w 1982. W 1983 skokiem na odległość 76,5 metrów ustanowił ówczesny rekord skoczni Trampolín Albert Bofill Mosella, który został poprawiony rok później przez Bernata Solę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1962
Hiszpańscy skoczkowie narciarscy
Hiszpańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984
Ludzie urodzeni w Barcelonie